Giovanni Fabbroni – naturalista, economista, agronomo, chimico e politico italiano
 Giovanni Pelli Fabbroni – imprenditore e politico italiano
 Fabbroni – cratere lunare